Simolestes est un genre éteint de pliosaures carnassiers. 

Il a vécu durant Jurassique moyen et supérieur, soit il y a environ entre  à  millions d'années. Ces fossiles sont connus en Angleterre, en France dans le Bajocien de Lorraine, et en Inde.

Description 

Simolestes mesurait de  de long et pesait environ . Son crâne mesurait près de .  De grandes dents pointues saillaient de ses énormes mâchoires.  Simolestes ne possédait que 13 vertèbres cervicales.

Paléobiologie 
Il s'attaquait probablement à des reptiles marins tels que les ichtyosaures et les plésiosaures comme Cryptocleidus.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous provient d'une analyse phylogénétique réalisée en 2011 par Hilary F. Ketchum et Roger B. J. Benson :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Liens externes 
  Simolestes sur The Plesiosaur Directory

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique moyen
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1909
Paléontologie en France
Paléontologie en Inde
Paléontologie au Royaume-Uni